Квинт Волузий Сатурнин (Quintus Volusius Saturninus) e име на римските политици:

 Квинт Волузий Сатурнин, консул 56 г.
 Квинт Волузий Сатурнин (консул 92 г.)